Дублянський Анатолій Захарович (1912—1997) — релігійний діяч, Митрополит Созопольський, Правлячий Єпископ Західно-Європейської Єпархії.
 Дублянський Віктор Миколайович (1930—2012) — вчений спелеолог, доктор геолого-мінералогічних наук, дослідник карстів України і інших країн.
 Дублянський Йосип — військовий товариш (1790). Мав у Борзнянському повіті 39 підданих.
 Дублянський Олександр Павлович (1713 — після 1784) — Генеральний суддя Глухівського періоду в історії України (1762—1781 рр.), бунчуковий товариш, дійсний статський радник.
 Дублянський Павло Романович — військовий канцелярист Генеральної військової канцелярії (1690—1709 рр.), писар Стародубського полку (1709—1715 рр.), Новоміський сотник (1715—1730 рр.), бунчуковий товариш (1730—1735 рр.).

Джерела 

 Заруба В. М. Козацька старшина Гетьманської України, (1648—1782): персон. склад та родинні зв'язки / В. М. Заруба. — Дніпропетровськ. : ЛІРА, 2011.- 931 с.
 Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В. Неурядова старшина. Гетьманщини. — К.: Стилос, 2009. — 432 с.

Посилання 

Українські прізвища